Bonifacio Angius – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore italiano
Gaetano Angius – politico e operaio italiano
Gavino Angius – politico italiano
Salvatore Angius – poeta italiano
Vittorio Angius – scrittore, storico e politico italiano